La habitación roja puede referirse a:

 La Habitación Roja, grupo de pop-rock indie español.
 La habitación roja, novela del escritor sueco August Strindberg.
 La habitación roja, cuadro del pintor francés Henri Matisse, también conocido como Armonía en rojo.
 La habitación roja, cuento de H. G. Wells también titulado El fantasma del miedo.